Lang Ádám (Veszprém, 1993. január 17. –) magyar válogatott labdarúgó, a ciprusi Omónia játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 

Lang Ádám 1993. január 17-én született Veszprémben, ott is kezdett el focizni, az akkor NB II-es Veszprém FC színeiben. 2012-ben igazolta le a Győri ETO FC. Az ott töltött három idényben 57 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, a 2012-13-as szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett.
Miután a kisalföldi klubot licenchiány miatt az NB III-ba sorolták vissza, elfogadta a címvédő Videoton hívását.

A 2015–2016-os idényben a Videoton nem tudta megvédeni bajnoki címét, és a kupában is a Ferencváros elleni elődöntő jelentette a végállomást. Ádám a szezon második felében a kezdőcsapatban kapott helyet, gyakran szélső hátvédként számított rá Horváth Ferenc, és volt, hogy válogatott csapattársával, Juhász Rolanddal kellett megküzdenie a játéklehetőségért, végül 16 bajnokin kapott lehetőséget.

A 2016–2017-es évad kezdetén az új szakvezető, Henning Berg alapemberként számított rá, az Európa-bajnokság után azonban több külföldi klub érdeklődött iránta.
Végül az átigazolási szezon utolsó napján a francia élvonal újonca, a Dijon szerződtette.   
Új csapatában szeptember 20-án mutatkozott be a Paris Saint-Germain ellen, és a mérkőzés – amit végigjátszott – 15. percében balszerencsés öngólt vétett.

A 2017–2018-as idény elején a Dijon kölcsönadta volna az izraeli Bétár Jerusálajimnek. Ugyan már az átigazolást is bejelentették, az izraeli klub visszalépett, így Lang maradt a francia csapat játékosa.

2018 januárjában a szezon hátralevő részére a másodosztályú Nancy csapatához került kölcsönbe. Január 13-án a kezdőcsapatban kapott helyet, majd végigjátszotta a 0–0-ra végződő Chamois Niortais elleni bajnokit.

Összesen tizenegy bajnokin lépett pályára a Nancyban, majd visszatért a Dijonhoz. 2018. július 4-én a román bajnok CFR Cluj szerződtette. A kolozsvári csapattal bajnoki címet nyert a 2018–2019-es szezonban. Tizennyolc bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, illetve a kupában az elődöntőig tartó szereplés során minden találkozón pályára lépett. 2019 júniusában a klub felbontotta a szerződését.

2019. június 27-én aláírt a ciprusi Omónia csapatához. A 2020-2021-es szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal. 2021. július 13-án az Anórthoszisz ellen végigjátszotta az 1–1-es döntetlent követően büntetőkkel megnyert Szuperkupa-találkozót.

A válogatottban
A magyar válogatottban 2014 májusában, a dánok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be. Részt vett a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon is, ahol a magyar válogatott mind a négy mérkőzésén pályára lépett. 2021. június 1-jén Marco Rossi szövetségi kapitány nevezte őt a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő 26 fős keretébe. A kontinenstornán nem lépett pályára.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
  Győri ETO
 Magyar bajnok: 2012–2013
 Magyar bajnoki ezüstérmes: 2013–2014
 Magyar szuperkupa: 2013
 Magyar kupa döntős: 2012–2013
  Videoton
 Magyar bajnoki ezüstérmes: 2015–16
  CFR Cluj
 Román bajnok: 2018–19
 Román szuperkupa-győztes: 2018
  Omónia
 Ciprusi bajnok: 2020–21
 Ciprusi szuperkupa: 2021
 Ciprusi kupa: 2022

A válogatottban 
 Magyarország
 Európa-bajnokság-nyolcaddöntős: 2016

Statisztika

Klubcsapatokban
2022. május 31-én frissítve.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Adatlapja a hlsz.hu oldalon
 Adatlapja a Transfermarkt oldalon

1993-ban született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Veszprém FC labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Veszprémiek
A Videoton labdarúgói
Az AS Nancy labdarúgói
Élő személyek
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A CFR Cluj labdarúgói
A Dijon labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
Az Omónia Lefkoszíasz labdarúgói